

Христианские святые 
 Александр Александрийский
 Александр Бергамский
 Александр Иерусалимский
 Александр (архиепископ Константинопольский)
 Священномученик Александр I, папа Римский

Православные святые 
 Святой Благоверный князь Александр Невский — канонизирован в 1547 году;
 Святой Преподобный Александр Свирский — канонизирован в 1547 году;
 Святой Преподобный Александр Вочский
 Святой Преподобный Александр Константинопольский

Корабли 
 «Святой Александр» — полугалера Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны.
 «Святой Александр» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны.